Belvís puede hacer referencia a:
 Belvís, localidad de la provincia de Ciudad Real (España).
 Belvís de la Jara, municipio de la provincia de Toledo (España).
 Belvís de Monroy, municipio de la provincia de Cáceres (España).